Монохарди:

 Монохарди — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Монохарди — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Нарсингди.